SN, Sn e sn pode significar:

SN
 código ISO 3166-1 do Senegal
 código IATA da Sabena
 supernova
Sn
 símbolo químico do estanho
sn
 código ISO 639 da língua shona

Desambiguação